Amerikai Egyesült Államok
 Pleasant Hill (Alabama)
 Pleasant Hill (Conway megye, Arkansas)
 Pleasant Hill (Crawford megye, Arkansas)
 Pleasant Hill (Cross megye, Arkansas)
 Pleasant Hill (Garland megye, Arkansas)
 Pleasant Hill (Independence megye, Arkansas)
 Pleasant Hill (Észak-Logan megye, Arkansas)
 Pleasant Hill (Dél-Logan megye, Arkansas)
 Pleasant Hill (Miller megye, Arkansas)
 Pleasant Hill (Nevada megye, Arkansas)
 Pleasant Hill (Newton megye, Arkansas)
 Pleasant Hill (Polk megye, Arkansas)
 Pleasant Hill (Saline megye, Arkansas)
 Pleasant Hill (Scott megye, Arkansas)
 Pleasant Hill (Stone megye, Arkansas)
 Pleasant Hill (Yell megye, Arkansas)
 Pleasant Hill (Northampton megye, Észak-Karolina)
 Pleasant Hill (Wilkes megye, Észak-Karolina)
 Pleasant Hill (Illinois)
 Pleasant Hill (Iowa)
 Pleasant Hill (Kalifornia)
 Pleasant Hill (Kentucky)
 Pleasant Hill (Bienville megye, Louisiana)
 Pleasant Hill (Lincoln megye, Louisiana)
 Pleasant Hill (Sabine megye, Louisiana)
 Pleasant Hill (Missouri)
 Pleasant Hill (Nebraska)
 Pleasant Hill (Nyugat-Virginia)
 Pleasant Hill (Pennsylvania)
 Pleasant Hill (Tennessee)
 Pleasant Hill (Ohio)
 Pleasant Hill (Oregon)
 Pleasant Hill (Texas)
 Pleasant Hill (Washington)
 Pleasant Hill (Washington D.C.)
 Pleasant Hill (Wisconsin)

 Kanada
 Pleasant Hill (Saskatoon)